Сюлли Прюдом (; наст. имя Рене Франсуа Арман Прюдом, ; 16 марта 1839, Париж — 6 сентября 1907, Шатне-Малабри) — французский поэт и эссеист, член группы «Парнас», в 1901 году стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Биография 
Сюлли Прюдом родился в Париже в 1839 году в семье Рене Армана Прюдома. Когда мальчику было два года, умер его отец, и семья оказалась в затруднительном финансовом положении. Обучался классическим языкам в лицее Бонапарта, а потом в политехнической школе и в 1856 году получил звание бакалавра наук. После этого поступил на службу на один из заводов Крезо, однако вскоре оставил это место и возвратился в Париж, где некоторое время изучал нотариальное право. Там же увлёкся философией и поэзией.

В 1860 году получил должность клерка в одной из нотариальных контор Парижа и таким образом смог себя финансово обеспечить. В свободное от работы в конторе время пишет стихи и публикует их в сборнике «Парнас».

В 1870 году поэт переживает потерю своих самых близких людей, когда за короткий период времени умирают его мать, дядя и тётя. В этом же году начинается Франко-прусская война.

Прюдом был участником Франко-прусской войны, и его здоровье сильно подорвалось в военные годы. Он страдал приступами паралича.

В 1881 был избран членом Французской академии. В деле Дрейфуса был активным сторонником Дрейфуса.

Прюдом скоропостижно скончался 7 сентября 1907 года. Похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже. С течением времени интерес к его творчеству значительно уменьшился, но и поныне существует премия Сюлли Прюдома для молодых поэтов Франции.

Творчество 
Издание первого сборника стихов «Стансы и стихотворения» («Stances et Poémes», 1865) было встречено всеобщим одобрением. Это дало ему возможность посвятить себя всецело литературной деятельности.

Выступая против романтической школы, он начал публиковать свои стихи в сборниках «Парнас» и «Современный Парнас».

В 1869 году выходит в его переводе и с его предисловием первая книга поэмы Лукреция «О природе вещей» и в том же году сборник «Одиночество» («Les Solitudes»).

Другие книги Сюлли Прюдома — «Испытания» («Les Épreuves», 1866), «Авгиевы конюшни» («Les Écuries d’Augias», 1866), «Итальянские зарисовки» («Croquis Italiens», 1868) — сделали его одним из самых популярных поэтов Франции. За ними последовали «Военные впечатления» («Impressions de la guerre», 1870), вдохновлённые его участием во франко-прусской войне, «Судьба» («Les Destins», 1872), «Бунт цветов» («La Révolte des fleurs», 1874), «Франция» («La France», 1874).

В сборнике «Напрасная нежность» («Les Vaines tendresses», 1875), поэмах «Справедливость» («La Justice», 1878), «Счастье» («Le Bonheur», 1888) поднимаются такие темы, как добро и зло, справедливость, любовь и гуманистические идеалы.

В сборниках «Призма» («Le Prisme», 1886) и «Одиночество» («Les Solitudes») (второе издание, 1894), поэт пишет о чувстве безответной любви.

Если первые его работы отличались лиризмом, то последующие тяготеют к философским сюжетам. Его философские эксперименты выразились в поэмах «Справедливость» («La Justice», 1878) и «Счастье» («Le Bonheur», 1888).

В философской лирике поэт затрагивает метафизику и этику, стараясь примирить разум и чувства, предпочитая при этом последние. Он выступает за самоотверженную любовь, а его скептицизм в поэзии никогда не станет формой отчаяния.

Кроме художественных произведений Сюлли Прюдому принадлежат работы теоретического характера: «Выразительность в искусстве» («L'Expression dans les beaux-arts», 1883), «Размышления об искусстве поэзии» («Réflexions sur l’art des vers», 1892) и «Поэтическое завещание» («Testament poétique», 1901), в которых он выступал против бездумного новаторства в поэзии.

В 1881 году был избран членом Французской академии, а в 1901 году ему была присуждена Нобелевская премия по литературе «в знак особого признания его поэтического творчества, которое свидетельствует о возвышенном идеализме, художественном совершенстве и редком сочетании душевных и интеллектуальных достоинств». Известие о том, что выбор Шведской академии пал на Сюлли, было воспринято в мире крайне неоднозначно. Многие считали, что первая премия достанется более крупному таланту, чаще всего называлось имя Льва Толстого. Группа шведских писателей (включая будущую нобелевскую лауреатку Сельму Лагерлёф) во главе с Августом Стриндбергом выступила с открытым письмом, протестующим против решения Академии и выступающим в поддержку Толстого. Решение нобелевского комитета вызвало жёсткую критику и в адрес самого Сюлли Прюдома.

В 1890-е годы поэт был достаточно популярен в России. Самое знаменитое стихотворение Прюдома «Разбитая ваза» перевёл Алексей Апухтин, переводил его стихи также Иннокентий Анненский.

В последние годы жизни, находясь под влиянием Блеза Паскаля, Сюлли-Прюдом полностью посвятил себя философии. Таким образом появился трактат «Истинная религия Паскаля» (1905) и другие философские работы, такие как «Проблема конечной цели» (1903) и «Психология свободного выбора» (1906).

Произведения

Поэзия 
 Стансы и стихотворения (Stances et poèmes, 1865)
 Испытания (Les Épreuves, 1866)
 Итальянские зарисовки (Croquis italiens, 1866-68)
 Одиночество (Les Solitudes, 1869)
 Военные впечатления (Impressions de la guerre, 1870)
 Напрасная нежность (Les vaines tendresses, 1875)
 Призма (Le Prisme, 1886)
 Обломки (Les Épaves, 1908)

Поэмы 
 Авгиевы конюшни (Les Écuries d’Augias, 1866)
 Судьба (Les Destins, 1872)
 Бунт цветов (La Révolte des fleurs, 1874)
 Франция (La France, 1874)
 Зенит (Le Zénith, 1875)
 Справедливость (La Justice, 1878)
 Счастье (Le Bonheur, 1888)

Литературно-критические и философские работы 
 Выразительность в искусстве (L’expression dans les beaux-arts, 1883)
 Размышления об искусстве поэзии (Réflexions sur l’art des vers, 1892)
 Поэтическое завещание (Testament poétique, 1901)
 Проблема целевых причин (совместно с Ш. Рише) (Le Probleme des causes finales, 1903)
 Паскаль об истинной религии (La vraie religion selon Pascal, 1905)
 Психология свободного выбора (Psychologie du libre arbitre, 1906)

Издания на русском языке 
 Сюлли-Прюдом в переводах Андреевского, Анненского, Апухтина и др. — СПб, 1911.
 Избранные стихотворения / сост. П. Н. Петровский. — М., 1913.
 Избранные стихотворения / сост. П. Н. Петровский. — М., 1924.
 Стихотворения // Поэты — лауреаты Нобелевской премии. Антология. — М., 1997. (Библиотека «Лауреаты Нобелевской премии»).
 Избранные стихотворения / сост. Н. Н. Митрофанов. — М., 2007.

Примечания

Ссылки 
 Сюлли-Прюдом в Библиотеке Мошкова
 
 

Выпускники лицея Кондорсе
Лауреаты Нобелевской премии по литературе
Лауреаты Нобелевской премии из Франции
Французские поэты XIX века
Французские поэты XX века
Члены Французской академии
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на кладбище Пер-Лашез